

Biografia 
Secondo la tradizione oltre che poeta fu anche ministro del re Chandragupta Maurya e avrebbe avuto un decisivo ruolo nella sua ascesa al potere.

Voci correlate 
 Impero Maurya
 Arthaśāstra

Altri progetti

Collegamenti esterni